Star Trek steht für:
 Star Trek, US-amerikanisches Science-Fiction-Franchise
 Star Trek, ein Projekt von Apple Computer, siehe System 7#Projekt Star Trek
 Star-Trek-Belletristik
 Star-Trek-Fan-Fiction
 Star-Trek-Spiele
 Star-Trek-Technologie

Fernsehserien:
 Star Trek, Originaltitel der Ursprungsserie Raumschiff Enterprise (1966–1969)
 Die Enterprise (Zeichentrick) (1973–1974)
 Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1987–1994)
 Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999)
 Star Trek: Raumschiff Voyager (1995–2001)
 Star Trek: Enterprise (2001–2005)
 Star Trek: Discovery (seit 2017)
 Star Trek: Short Treks (seit 2018)
 Star Trek: Picard (seit 2020)
 Star Trek: Lower Decks (Zeichentrick) (seit 2020)
 Star Trek: Strange New Worlds (seit 2022)

Kinofilme:
 Star Trek: Der Film
 Star Trek II: Der Zorn des Khan
 Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock
 Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart
 Star Trek V: Am Rande des Universums
 Star Trek VI: Das unentdeckte Land
 Star Trek: Treffen der Generationen
 Star Trek: Der erste Kontakt
 Star Trek: Der Aufstand
 Star Trek: Nemesis
 Star Trek (2009)
 Star Trek Into Darkness
 Star Trek Beyond

Siehe auch: